La parola italiana altro ("diverso", "differente") può avere diversi significati.

Sociologia e psicologia 
 Concetto di altro in sociologia.
 Concetto di altro in psicologia.

Musica 
 Altro, album di Mina.
 Altro, gruppo musicale hardcore punk italiano.

Letteratura fantasy
 Altri, personaggi immaginari inventati da Sergej Luk'janenko.

Serie televisive
 Altri, personaggi immaginari della serie televisiva Lost.